Крип'якевич Петро Франц — священик УГКЦ, батько Івана Петровича
 Крип'якевич Іван Петрович — історик, академік АН УРСР, професор Львівського університету.
 Крип'якевич Роман Іванович — науковець, політичний і громадський діяч, син Івана Крип'якевича.
 Крип'якевич Петро-Богдан Іванович — український радянський кристалохімік, син Івана Крип'якевича.
 Крип'якевич Лев — український педагог, мовознавець, перекладач.
 Крип'якевич-Лукомська Лукія Львівна (1928—2020) — українська архітекторка.

 Крип'якевич-Цегельська Олександра Артемівна ( 1944) — українська художниця декоративного мистецтва.

Українські прізвища